Sir George Cayley , een pionier van Britse luchtvaart,
 Arthur Cayley, een Brits wiskundige,
of naar:
 Cayley-tabellen, uit de wiskunde.